Râul Coasta se poate referi la:

 Râul Coasta, Sibișel
 Râul Coasta, Lotru

Altele 
 Râul Coasta Benghii
 Râul Coasta lui Rus
 Râul Izvorul Coastelor

Vezi și 
 Coasta (dezambiguizare)
 Râul Costești (dezambiguizare)

 Râul Costeni
 Râul Costișa
 Râul Costomiru

Toponime românești